Пеллегріні — прізвище італійського походження.

 Карлос Пеллегріні (1846—1906) — аргентинський політик, президент Аргентини.
 Лоренцо Пеллегріні (* 1996) — італійський футболіст, півзахисник
 Лука Пеллегріні (* 1963) — колишній італійський футболіст, захисник.
 Мануель Пеллегріні (* 1963) — колишній чилійський футболіст, захисник, згодом — тренер.
 Петер Пеллегріні (* 1975) — словацький політик.
 Федеріка Пеллегріні (* 1988) — італійська плавчиня, чемпіонка ОІ 2008.

Пеллегріні — назва кількох географічних об'єктів, зокрема:

 Пеллегріні (департамент) — департамент в аргентинській провінції Сантьяго-дель-Естеро
 Пеллегріні (місто) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Пеллегріні (озеро) — озеро в аргентинській провінції Ріо-Негро
 Пеллегріні (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес

Див. також 
 7433 Пеллегріні — астероїд головного поясу.

Італійські прізвища